

Wydarzenia 

 wojska rzymskie pod wodzą Publiusza Korneliusza Scypiona wylądowały w Afryce
 w Rzymie wprowadzono kult bogini Kybele
 Plaut wystawił swoją najsłynniejszą komedię – Żołnierz samochwała (data sporna lub przybliżona)

Urodzili się 
 Kleopatra I, królowa Egiptu

Zmarli 
 Liwiusz Andronikus, pierwszy poeta Rzymski